Ядро графа — это понятие, описывающее поведение графа в отношении гомоморфизмов графа.

Определение 
Граф  является ядром, если любой гомоморфизм  является изоморфизмом, то есть это биекция вершин .

Ядро графа  — это граф , такой, что
 существует гомоморфизм из  в 
 существует гомоморфизм из  в 
 с этими свойствами граф  минимален.

Говорят, что два графа гомоморфно эквивалентны, если они обладают изоморфными ядрами.

Примеры 
 Любой полный граф является ядром.
 Цикл нечётного порядка является своим же ядром.
 Любые два цикла чётного порядка, и более обще, любые два двудольных графа гомоморфно эквивалентны. Ядром любого такого графа является полный граф K2 с двумя вершинами.

Свойства 
Любой граф имеет единственное (с точностью до изоморфизма) ядро. Ядро графа G всегда является порождённым подграфом графа G. Если  и , то графы  и  обязательно гомоморфно эквивалентны.

Вычислительная сложность
Задача проверки, имеет ли граф гомоморфизм в собственный подграф, является NP-полной, и ко-NP-полной задачей является проверка, является ли граф своим собственным ядром (то есть что не существует гомоморфизмов в собственные подграфы).

Примечания

Литература

.

Объекты теории графов